Buigny-l'Abbé, Somme
 Buigny-lès-Gamaches, Somme
 Buigny-Saint-Maclou, Somme